Bolo steht für:

 Bolo (Messer), Haumesser
 Bolo-Helmmaske, afrikanische Maske
 Bolo (Gonjo) (莫洛镇), Großgemeinde im Kreis Gonjo, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Bolo (Jomda) (波罗乡), Gemeinde im Kreis Jomda, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Bolo (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 Bolo, Flugzeug, siehe Douglas B-18
 BOLO, Computerspiel
 Bolo Tie, Krawatte, siehe Bolotie

Personen:

 Bolo (Fußballspieler) (* 1974), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Yami Bolo (* 1970), jamaikanischer Reggaesänger
 Bolo Yeung, Schauspieler und Kampfsportler